Монферра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Монферра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар